Алія — репатріація євреїв до Ізраїлю

Алія — муніципалітет, автономія Естремадура, провінція Касерес

Алія — муніципалітет, регіон Сицилія, провінція Палермо

Алія — аул, Хобдинський район, Актюбинська область

Алія — село, Балейський район, Забайкальський край
 Алія — село, Стрітенський район, Забайкальський край

 Раміз Алія (1925-2011) — албанський політик, президент Албанії (1982–1992)
 Алія Ізетбегович (1925-2003) — боснійський політик, письменник, філософ, президент Боснії і Герцеговини (1990–1996)
 Мустафіна Алія Фаргатівна (1994) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка
 Гараєва Алія Нургаянівна (1988) — азербайджанська гімнастка, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи